Eduard Friedrich Leybold (1798-1879) – pittore austriaco
 Friedrich Leybold (1827-1879) – botanico, farmacista e naturalista tedesco
 Karl Jakob Theodor Leybold (1786-1844) – pittore austriaco